Fredens Sogn henviser til flere artikler:
 Fredens Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Fredens Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Odense Sankt Knuds Provsti
 Fredens Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Søndre Provsti
 Fredens Sogn (Herning) – et sogn i Herning Kommune og i Herning Søndre Provsti

Se også 
 Fredens-Nazaret Sogn